BCE International 1986 var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 22 september och 5 oktober 1986 i Stoke-on-Trent, England. Neal Foulds vann turneringen efter att ha slagit Cliff Thorburn i finalen med 12-9.

Händelser i samband med turneringen
I kvartsfinalen möttes Silvino Francisco och hans brorson Peter Francisco. Det blev brorsonen som gick segrande ur striden och nådde sin första rankingsemifinal i karriären.
Neal Foulds vann karriärens enda rankingtitel efter att ha slagit regerande mästaren Cliff Thorburn i finalen.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan visas resultaten från och med andra omgången. I första omgången slogs bland andra Jimmy White, Kirk Stevens, Willie Thorne, Bill Werbeniuk, Tony Meo och John Parrott ut, den sistnämnde mot den 17-årige Stephen Hendry.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snookerscene
Chris Turner's snooker archive

1986 i Storbritannien
Snookersäsongen 1986/1987
1986